Рудники около Ченстоховы () — пассажирская и грузовая железнодорожная станция в селе Рудники в гмине Рендзины, в Силезском воеводстве Польши. Имеет 1 платформу и 2 пути.

Станция построена под названием «Рудники» на линии Варшаво-Венской железной дороги в 1846 году, когда эта территория была в составе Царства Польского.Первоначально данный пункт железной дороги указывается как "пристанок".  С 1872 года в железнодорожной литературе значится как полустанция. Нынешнее название станция носит с 1923 года.

В 1872 году указывается что на полустанции Видзов построено станционное здание  и с этого же года производится приём и высадка пассажиров с багажом, приём и выдача грузов с расчётом платы по действующему расстоянию.

При полустанции были устроены подъездные пути, время открытия которых указывается, в железнодорожной литературе, различное:

— к печам для обжигания извести В.Каниговского: 1853 год, 1858 год или 1866 год

—  к печам для обжигания извести „Берта“ Н.Добржинского: 1858 год или 1866 год
В 1894 году от полустанции был проложен подъездной путь в цементный завод „Рудники“ Герберта и Комп, длиной 0,268 версты , в 1901 году к новым известково-обжигательным печам В.Каниговского, длиной 0.083 версты и в завод Акционерного Общества химических изделий „Рендзины“ (бывш. Клобуковского), длиной 0,140 версты..

Примечания

Ссылки 
 Информация в базе atlaskolejowy.pl 
 Информация в базе bazakolejowa.pl 
 Карта Варшавско-Венской жд  1848 год

Железнодорожные станции, открытые в 1846 году
Железнодорожные станции в Силезском воеводстве